zapadnia – rodzaj pułapki w fortyfikacjach
 zapadnia sceniczna – urządzenie sceniczne w teatrze

 Na Ukrainie
 Zapadnia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim